Jean-Pierre Franque (1718-1810), architecte français.
 Jean-Pierre Franque (1774-1860), peintre français.